Lubiszewo Tczewskie
 Lubiszewo (Papiernia)